Trocholaoma är ett släkte av snäckor. Trocholaoma ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Punktsnäckor
Trocholaoma